Уитленд ():

География 
Канада
 Уитленд (округ, Альберта)

Соединённые Штаты Америки
 Уитленд (Айова)
 Уитленд — город, расположенный в округе Платт (штат Вайоминг, США) 
 Уитленд (округ Вернон, Висконсин)
 Уитленд (округ Кеноша, Висконсин)
 Уитленд (Калифорния)
 Уитленд (Индиана)
 Уитленд (Миссури)
 Уитленд (Нью-Йорк)
 Уитленд (Нью-Мексико)
 Уитленд (Оклахома)
 Уитленд (Пенсильвания)
 Уитленд (Северная Дакота)
 Уитленд — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.